Cuatro, un canal de televisió privat espanyol pertanyent a Mediaset España.
 Cuatro (instrument musical), un instrument de corda pinçada de la família de les guitarres.
 Cuatro Vientos, un barri del districte de Latina, Madrid.
 Cuatro Caminos (Madrid), un barri del districte de Tetuán, a Madrid.
 Cuatro Torres Business Area, un parc empresarial en construcció al costat del Passeig de la Castellana, a Madrid.